Karski:

 Jan Karski
 Le Rapport Karski (film)
 Jan Karski (roman)
 Jan Karski (mon nom est une fiction)
 Karski, un village de Pologne.

Voir aussi 
 Karksi (homonymie)